Termin TLN ima više značenja.

 Termolizin, enzim
 Tulon-Jer aerodrom, IATA kod